Wiesnerella može označavati:
 Wiesnerella (Plantae) Schiffn., biljni rod iz porodice Wiesnerellaceae
 Wiesnerella (Chromista) Cushman, 1933, rod kromista u porodici Fischerinidae